Bojan Pavlović (Kragujevac, 1985. február 1. –) szerb labdarúgó, 2014 óta a horvát Istra 1961 középpályása, de hátvédként is bevethető.

Szerb labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Labdarúgóhátvédek
A Kaposvári Rákóczi labdarúgói
1985-ben született személyek
Élő személyek